Chasing the Ghost — це другий студійний альбом гурту Collide, виданий 2000 року.

Трек-лист 
Transfer — 3:58
Wings of Steel — 5:36
Razor Sharp — 4:52
Dreamsleep — 5:22
White Rabbit — 3:41
Frozen — 5:01
Halo — 6:18
Monochrome — 4:56
Ocean — 5:24
Like You Want to Believe — 3:39

Технічні данні
Artwork By [Cover] — Chad Michael Ward
Lyrics By — kaRIN (3) (tracks: 1 to 4, 6 to 10)
Mastered By — Chris Bellman
Mixed By — Statik (4) (tracks: 2 to 10)
Other [Clothing] — Terri King
Performer [Noise], Producer, Engineer — Statik (4)
Photography [Inside Portrait] — Dan Santoni
Photography [Inside], Layout, Design — Collide
Photography [Karin Cover] — Gary Silva, Pierre Silva
Vocals — kaRIN (3)
Written-By — Collide (tracks: 1 to 4, 6 to 10)

Посилання
 

Альбоми Collide
Музичні альбоми 2000